Stussi ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Stussi (* 1939), italienischer Philologe und Italianist
 Rudolf Stussi (* 1947), in der Schweiz geborener kanadischer Maler, Illustrator und Animator

Siehe auch:
 Stüssi